Cratere Bouguer – cratere lunare
 Cratere Bouguer – cratere su Marte